El título Pitfall puede referirse a:
Pitfall!, videojuego lanzado en 1982;
Pitfall, serie de televisión canadiense.